Act a Fool — многозначный термин.

 «Act a Fool» — песня американского рэпера Лил Джона.
 «Act a Fool» — песня американского рэпера Лудакриса.